Grodzisko Dolne (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Leżajski
 Grodzisko Dolne (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente